Гильман Гирфанович Якупов (20 марта 1925, Старый Сибай, Башкирская АССР — 11 февраля 2012, Уфа) — партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в деревне Старый Сибай (ныне в Баймакском районе, Республика Башкортостан).
 1940—1943 гг. — обучение в педагогическом училище.
 1944—1945 гг. — участник Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии,
 1949—1953 гг. — секретарь Баймакского райкома ВЛКСМ, а затем — райкома КПСС,
 1955 г. — окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС,
 1955—1956 гг. — второй секретарь Сибайского горкома КПСС,
 1956—1962 гг. — первый секретарь Мечетлинского райкома КПСС,
 1962—1980 гг. — первый секретарь Хайбуллинского райкома КПСС,
 с 1980 г. до ухода на пенсию — начальник отдела Совета Министров Башкирской АССР.

Делегат XXII и XXIII съездов КПСС, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета БАССР (6, 8, 9, 10 созывы).

Награды и звания 
 орден Красной Звезды (11.4.1945)
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот», 1971)
 Орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медали, в том числе:
 «За боевые заслуги» (5.8.1944)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Герой Социалистического Труда Гильман Якупов: «Мы поддерживаем нашего Президента»  // Башинформ.ру
 В Уфе состоялось прощание с Гильманом Якуповым 

Разведчики Великой Отечественной войны
Персоналии:Акъяр (Хайбуллинский район)
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР десятого созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Персоналии:Сибай
Первые секретари районных комитетов КПСС
Персоналии:Мечетлинский район
Персоналии:Хайбуллинский район
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС